Die US Men’s Clay Court Championships 2002 waren ein Tennisturnier, welches vom 22. bis 28. April 2002 in Houston stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Barcelona die Open Seat Godó gespielt, die anders als das Turnier in Houston, das zur Kategorie der International Series zählte, zur höher dotierten International Series Gold gehörte. Es war das zweite Mal, dass das Turnier dort stattfand, nachdem es 2000 noch in Orlando stattgefunden hatte.

Titelverteidiger im Einzel war der US-Amerikaner Andy Roddick, der in diesem Jahr seinen Titel gegen Pete Sampras verteidigte und seinen fünften Karrieretitel gewann. Der Setzlistenerste Tommy Haas war im Viertelfinale ausgeschieden. Im Doppel siegte Roddick ebenfalls. Zusammen mit Mardy Fish war er mit einer Wildcard angetreten. Sie setzten sich im Finale gegen ein weiteres Wildcard-Team durch, das aus Jan-Michael Gambill und Graydon Oliver bestand. Es war der erste Doppeltitel der beiden und der erste von Fish überhaupt im Doppel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 375.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Houston